Belkow bezeichnet:
 Belkow, ehemals im Kreis Greifenhagen, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Bielkowo (Kobylanka)

Belkow ist der Familienname folgender Personen:
 Gennadi Belkow (* 1956), sowjetischer Hochspringer
 Maxim Igorewitsch Belkow (* 1985), russischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Belko